Математическая магия — многозначное понятие.
Математическая магия — трактат английского священника и полимата Джона Уилкинса (1614−1672).
 Математическая магия — разновидность магии в эпоху Возрождения; то же, что и небесная магия.